
Termin -{BLC}- ima više značenja.

 -{BLC}-, B limfocit hemoatraktant ili -{CXCL13}-, je mali citokin iz -{CXC}- hemokin familije.
 -{BLC}-, ili binarni lambda kalkulus (), je tehnika za korišćenje lambda kalkulusa za studiranje Kolmogorove kompleksnosti (mere potrebnih računskih resursa za specifiranje objekta).